Orosz József (1790–1851) lapszerkesztő,  országgyűlési követ, publicista, ügyvéd
 Orosz József (1961) újságíró, riporter, szerkesztő-műsorvezető, egyetemi tanár